Toponímia:
 Entitats de població:
 La Portella, municipi de la comarca del Segrià
 La Portella (la Quar), nucli disseminat de població del municipi de la Quar (Berguedà)
 Colls:
 La Portella (Baix Pallars), coll del municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà)
 La Portella (Esterri de Cardós), coll entre els municipis d'Esterri de Cardós i de Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
 La Portella (la Coma i la Pedra), coll del municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 La Portella (la Torre de Cabdella), coll del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 La Portella (Paüls de Flamisell), coll de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 La Portella (Pessonada), coll del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Portella (Rialp), coll del municipi de Rialp (Pallars Sobirà)
 Portella del Llaurentí, coll a cavall de les comunes de Formiguera (Capcir) i de Queragut (Donasà)
 Portella de Botadiol, collada a cavall de les comunes de Formiguera (Capcir) i de Queragut (Donasà)
 Portella de Jovara, coll a cavall dels municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) i Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Portella Blanca, collada entre els municipis de Camarasa (la Noguera), i de Llimiana (Pallars Jussà)
 Portella Blanca d'Andorra, coll que fa la partió entre els estats d'Andorra, França i Espanya.
 Muntanyes:
 La Portella (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant), muntanya entre els municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp)
 La Portella del Pinell, muntanya entre Mas de Barberans i la Sénia (Montsià)
 Turó de La Portella d'Ogassa, muntanya entre els municipis d'Ogassa i de Pardines (Ripollès) 
 Turó de la Portella, muntanya de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
 Tossal de Portella, muntanya de Veciana a la comarca de l'Anoia
 Indrets:
 La Portella (el Perelló), indret del municipi d'El Perelló (Baix Ebre)
 La Portella (Ulldecona), indret del municipi d'Ulldecona (Montsià)
 Serres:
 Serra de La Portella (Argençola), serra entre els municipis d'Argençola (l'Anoia) i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
 Serra de La Portella (Orpí), serra entre els municipis d'Orpí i Santa Margarida de Montbui (l'Anoia)
 Serrat de la Portella, serra entre els municipis de Josa, Tuixén (Alt Urgell), i Gósol (Berguedà)
 Edificis:
 La Portella (Avinyó), edifici del municipi d'Avinyó (Bages)
 La Portella (Bassella), edifici del municipi de Bassella (Alt Urgell)
 La Portella (Castellnou de Bages), edifici del municipi de Castellnou de Bages (Bages)
 La Portella (els Prats de Rei), edifici del municipi dels Prats de Rei (Anoia)
 La Portella (Orís), edifici del municipi d'Orís (Osona)
 La Portella (Sant Mateu de Bages), edifici del municipi de Sant Mateu de Bages (Bages)
 La Portella (Sant Pere de Torelló), edifici del municipi de Sant Pere de Torelló (Osona)
 Masia de la Portella, masia del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
 Refugi de la Portella, refugi de muntanya de la Parròquia de Canillo (Andorra)
 Sant Pere de la Portella, església del municipi de la Portella (Segrià)
 Monestir de Sant Pere de la Portella, monestir del municipi de la Quar, comarca del Berguedà
 Biografies:
 Josep Montserrat i Portella (Barcelona 1860 - 1923), escultor barceloní
 Altres:
 Portella, revista de cultura d'Andorra